Leszek Talko est un nom polonais porté notamment par :

 Leszek Talko, journaliste et écrivain (1916-2003), président de la Société historique et littéraire polonaise, directeur de la Bibliothèque polonaise de Paris, rédacteur en chef de la section polonaise de RFI

 Leszek K. Talko, journaliste et écrivain (1965- ), collaborateur de Gazeta Wyborcza, lauréat du prix . Il signe certains de ses livres sous le pseudonyme Wiktor Hagen.